Velim steht für:

 Velim (Tschechien), eine tschechische Gemeinde im Okres Kolín
 Eisenbahnversuchsring Velim, eine Teststrecke in Tschechien

Velim ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Velim (1892–1954), österreichischer Maler